Alkington – miejscowość w hrabstwie Gloucestershire (Anglia)
 Alkington – miejscowość w hrabstwie Shropshire (Anglia)